Теа́тр Амбассадо́р () — название театра в нескольких городах мира.
 Амбассадор (Дублин)
 Амбассадор (Лондон)
 Амбассадор — бродвейский театр.
 Амбассадор (Париж)
 Амбассадор (Сент-Луис)
 См. также 
 Амбассадор